Seher steht für:
 Seher, eine Person, der die Fähigkeit des Hellsehens bzw. der Präkognition zugeschrieben wird
 eine Person, der ein besonderes religiöses Erlebnis in Form einer Erscheinung zugeschrieben wird, siehe Vision (Religion)

Personen:
 Gerhard Seher (* 1965), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Heinrich Seher (1918–2004), deutscher Ringer
 Fatma Seher Erden (1888–1955), türkische Kommandeurin und Nationalheldin, siehe Kara Fatma

Der Seher steht für:
 Der Seher, 19. Band der französischen Comicserie Asterix

Siehe auch:

 Seherr-Thoß (Adelsgeschlecht), altes schlesisches Adelsgeschlecht
 Prophet, Seher und Offenbarer
 Morgengrauen (Selahattin Demirtaş) (Originaltitel: Seher)